Sita kan syfta på:

Sita – en gud i hinduisk mytologi
Sita (renskötsel) – en grupp av renskötande samer

Geografi

Indonesien 

 Desa Sita, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Thailand 

 Saraburi, provinshuvudstad, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar